

Aziende 
 Agos – società finanziaria italiana attiva nel settore del credito al consumo

Geografia 
 Agos-Vidalos – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Gregorio Agós – cestista uruguaiano

Altro 
 Agos – periodico turco
 Cary Agos – personaggio della serie televisiva The Good Wife